Йозеф Краус:
 Краус, Йозеф Антон (???—1721) — немецкий скульптор.
 Краус, Йозеф Мартин (1756—1792) — шведский композитор немецкого происхождения.